An der Weide steht für

 An der Weide (Bremen), zentrale Straße in Bremen-Mitte
 An der Weide (Wuppertal), ehemalige Ortslage im Norden des heutigen Wohnquartiers Arrenberg der bergischen Großstadt Wuppertal, Stadtteil Elberfeld
 An der Weide (Gemeinde Götzendorf), Ortsteil von Götzendorf an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich